Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Tony Roche che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Pat Cramer /  Mike Estep (semifinali)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (semifinali)

 Jean-Baptiste Chanfreau /  Georges Goven (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toronto Indoor 1974